Castelões é um lugar da Freguesia de Fajozes, conselho de Vila do Conde, distrito do Porto. Situa-se no extremo oeste da freguesia, fazendo fronteira com a freguesia de Mindelo

Castelões é um nome comum na toponímia portuguesa, usado para referir zonas habitadas por pessoas vindas de Castela. O que leva a sugerir que o nome do lugar teria na sua origem uma migração significativa de Castelhanos para aquela zona de Fajozes.

Lugares de Fajozes
Lugares e bairros do Grande Porto